Breuer är ett tyskt efternamn, som betydder bryggare.

Personer med namnet
 Grit Breuer (född 1972), östtysk kortdistanslöpare
 Jim Breuer (född 1967), amerikansk komiker, skådespelare och radioman
 Johan Georg Breuer (död efter 1695), tysk-svensk myntmästare och medaljgravör
 Josef Breuer (1842–1925), österrikisk läkare och pionjär inom psykoanalysen
 Lee Breuer (född 1937), amerikansk dramatiker och teaterregissör
 Marcel Breuer (1902–1981), ungersk arkitekt och möbelformgivare
 Michel Breuer (född 1980), nederländsk fotbollsspelare
 Peter Breuer (1856–1930), tysk bildhuggare
 Theresa Breuer (1931–2007), amerikansk populär- och jazzsångerska, känd som Teresa Brewer

Se även
 Hering-Breuereffekten, reflex vid överdriven andning

Tyska efternamn
Judiska efternamn
Efternamn som syftar på yrken